

Patronyme 
 Francesco De Bonis (né en 1982), coureur cycliste italien.
 Louis de Bonis (né en 1934), anthropologue et paléontologue français.
 Mel Bonis ou Mélanie Bonis (1858-1937), compositrice française.
 Nicolas Bonis (né en 1981), footballeur français.

Toponyme 
 Graphies exactes
 Bonis, 04530, Saint-Paul-sur-Ubaye  
 Bonis, 32160, Galiax ; 
 Bonis, 82200, Lizac ; 
 Bonis, 47360, Lusignan-Petit ; 
 Bonis, 15600, Montmurat ; 
 Bonis, 24800 St Jean-de-Côle ; 
 Variantes
 Bonissol, 26380, Peyrins ; 
 Bonisson, 13840, Rognes ; 
 Boniswil, commune suisse, canton d'Argovie, district de Lenzburg (interprétation du toponyme: ville des boni).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme